Натишвили () — грузинская фамилия. Дворянский род Натишвили состоял в родстве с древней царской династией в Грузии — Багратиони.

Известные носители 
 Натишвили, Александр Николаевич (1878—1959) — грузинский советский учёный-медик. Один из организаторов медицинского образования в Грузии.
 Натишвили (Натиев), Зураб Георгиевич (1869—1937) — российский военный деятель.
 Натишвили (Натиев), Иван Иванович (1877—1919) — российский и украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР и Армии Украинской державы.
 Натишвили, Отар (1929—2021) — грузинский учёный, доктор технических наук, действительный член НАН Грузии.

См. также 
 Натиев — русифицированная форма данной фамилии.